Il calderone nero (The Black Cauldron) – romanzo di Lloyd Alexander del 1965
 Taron e la pentola magica (The Black Cauldron) –  film di animazione del 1985 diretto da Ted Berman e Richard Rich
 The Black Cauldron – videogioco